Клавдий () е римско мъжко име, по-популярни личности в историята носещи това име са:

Римски императори 
 Клавдий (също и Клавдий I; Тиберий Клавдий Цезар Август Германик) – римски император (41–54);
 Клавдий II Готски – римски император (268–270)

Вижте също 
 Клавдий Гален;
 Клавдий Дидим;
 Клавдий Птолемей;
 Клавдий Турински;
 крал Клавдий — крал на Дания, дядо на Хамлет;
 Максим Клавдий
 Клавдий Савойски-Ракониджи – господар на Ракониджи и Милябруна

Мъжки имена